Poromyidae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Poromyidae i ordningen Pholadomyoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Anomalodesmata, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Poromyidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Poromyidae